Джетер () — английская фамилия. Известные носители:

 Джетер, Кармелита (род. 1979) — американская легкоатлетка (спринтерский бег), специализирующаяся в беге на 100 м.
 Джетер, Майкл (1952—2003) — американский актёр.